Archivo General de la Nación steht für:
 Archivo General de la Nación (Argentinien), Nationalarchiv von Argentinien
 Archivo General de la Nación (Dominikanische Republik), Nationalarchiv der Dominikanischen Republik
 Archivo General de la Nación (El Salvador), Nationalarchiv von El Salvador
 Archivo General de la Nación (Kolumbien), Nationalarchiv von Kolumbien
 Archivo General de la Nación (Mexiko), Nationalarchiv von Mexiko
 Archivo General de la Nación (Nicaragua), Nationalarchiv von Nicaragua
 Archivo General de la Nación (Peru), Nationalarchiv von Peru
 Archivo General de la Nación (Uruguay), Nationalarchiv von Uruguay
 Archivo General de la Nación (Venezuela), Nationalarchiv von Venezuela

Siehe auch:
 Archivo General de Indias (Spanien)
 Archivo General de la Administración (Spanien)
 Archivo General de Simancas (Spanien)
 Liste staatlicher Archive
 Nationalarchiv
 National Archives and Records Administration
 The National Archives
 Staatsarchiv